Bexley – dzielnica Londynu, na terenie London Borough of Bexley
 London Borough of Bexley – gmina Wielkiego Londynu
 Bexley – miasto w USA, w stanie Ohio